Авилово — название населённых пунктов в России:

 Авилово — село в Котовском районе Волгоградской области.
 Авилово — деревня в Дмитровском районе Орловской области.